Бахио дел Аламбре има више значења:

 Бахио дел Аламбре (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахио дел Аламбре (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику